Кленовый переулок — название улиц в разных городах Российская Федерация, производное от растения клён.

 В Томске:
 Кленовый переулок — улица на Степановке (Залесье);
 Кленовый переулок — улица в Дзержинском;
 Кленовый переулок — улица в Уфе (Искино).